Anshan kan syfta på:

 Anshan, Liaoning – en stad i Liaoning-provinsen i nordöstra Kina
 Anshan, Persien – en betydande stad i den forntida statsbildningen Elam
 3136 Anshan – en asteroid i huvudbältet 

ko:안산